

Toponyme 
 Koubi, un village de la région du Nord, au Cameroun.

Patronyme 
 Hervé Koubi, docteur en pharmacie, pharmacien biologiste.

Autre orthographe 
 David Koubbi, avocat français.

Homonymie
Homonymie de patronyme